HMS „Conqueror” – nazwa noszona przez jedenaście okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „zdobywcę”:
  – brander 10-działowy zdobyty na Francuzach w 1745, sprzedany w 1748.
  – 70-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1758, rozbity w 1760.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1773, złomowany w 1794.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1801, złomowany w 1822.
  – 101-działowy okręt liniowy pierwszej rangi (first rate) zwodowany w 1855, rozbity w 1861.
 HMS „Conqueror” – 120-działowy okręt liniowy pierwszej rangi (first rate) zwodowany w 1833 jako HMS „Waterloo”, w 1859 przebudowany na 89-działowy okręt z napędem parowym, w 1862 przemianowany na HMS „Conqueror”, w 1866 wycofany ze służby, od 1877 okręt szkolny HMS „Warspite”, w 1918 spalony.
  – pancernik typu Conqueror zwodowany w 1881, sprzedany w 1907.
  – pancernik typu Orion zwodowany w 1911, sprzedany w 1922.
 HMS „Conqueror” – jacht zwodowany w 1911, zarekwirowany i uzbrojony w 1939, zwrócony w 1945.
 HMS „Conqueror” – nieukończony pancernik typu Lion zamówiony w 1939, produkcja wstrzymana w tym samym roku, ostatecznie anulowana w 1945.
  – okręt podwodny typu Churchill (Valiant) zwodowany w 1969, wycofany w 1990.

Przypisy 

Conqueror